Der Weg nach Rio bezeichnet:

 Der Weg nach Rio (1931), deutscher Spielfilm von Manfred Noa
 Der Weg nach Rio (1947), US-amerikanischer oscarnominierter Abenteuerfilm von Norman Z. McLeod